Лас Пилитас има више значења:

 Лас Пилитас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Пилитас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Пилитас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Пилитас (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Пилитас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Пилитас (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Пилитас (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пилитас (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пилитас (Тотатиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пилитас (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Пилитас (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Пилитас (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Пилитас (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Пилитас (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику